Rimbez : rivière du sud-ouest de la France, sous-affluent de la Garonne
 Rimbez-et-Baudiets : commune française, des Landes

Ancienne commune dans les Landes